Chapada (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Chapada (Manaus), een wijk van de Braziliaanse gemeente Manaus in de deelstaat Amazonas